SMS „Amazone” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie okręty:
 SMS „Amazone” – pruska korweta z lat 40. XIX wieku
 SMS „Amazone” – krążownik lekki typu Gazelle z przełomu XIX i XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich